Хорошовский сельский округ

Московская область 

 Хорошовский сельский округ Коломенского района (1994—2006)

Смоленская область 

 Хорошовский сельский округ Рославльского района